Órgão (anatomia) — conjunto de tecidos que evoluiu para realizar uma determinada função biológica
 Órgão (instrumento musical)
 Órgão de soberania
 Órgão público — unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado
 Órgão de cores